Günzenhausen ist der Name folgender Objekte:

 Günzenhausen (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Günzenhausen (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Freising, Bayern
 Turmhügel Günzenhausen, abgegangene Turmhügelburg bei Eching im Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Gunzenhausen